Allsvenskan i handboll 1936/1937 vanns av Flottans IF Stockholm.

Slutställning

Skytteligan 

 Källa:

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1936 i Sverige
1937 i Sverige
1936/1937
Handbollssäsongen 1936/1937